Le Squash dating (anglicisme signifiant littéralement  "rencontre de squash")  est une méthode de rencontres amoureuses rapides et en série, se déroulant sur un cours de squash. Dérivé sportif du Speed dating (littéralement "rencontres rapides") et de l'after-work ("soirée après le travail"), il permet aux participants de disputer de courtes parties de squash en série, avec différents partenaires.

Fonctionnement et but 

Le but initial est de favoriser les rencontres entre célibataires qui sont invités à échanger non seulement des mots, mais des balles. Les échanges sur le cours matérialisent les échanges verbaux et sont censés les faciliter, notamment par le fait que la dépense physique évacue toutes sortes de tensions et de stress.

En dépit de sa vocation originelle qui est de permettre les rencontres amoureuses, le champ du squash dating est en réalité plus large, du fait de sa dimension after work party, qui lui confère un aspect plus festif que le simple speed dating. Les rencontres amicales et professionnelles sont donc possibles, et il n'est pas obligatoire d'être célibataire pour participer à une soirée de squash dating.

Les participants se retrouvent dans des clubs de squash pour jouer et faire des rencontres, et ont pour cela à disposition nombre de boissons et mets diététiques, sains et équilibrés. C'est l'adage Esprit sain dans un corps sain qui est de rigueur.

Origine 
Le squash dating a été popularisé par la Fédération française de squash à la fin des années 2000, lorsqu'elle lança sa campagne "Squash Dating, bon pour le cœur". Le concept rencontra un succès immédiat si bien qu'il fut étendu à l'ensemble des pays européens, notamment en Grande Bretagne, qui compte aujourd'hui le plus de "squash daters".

Critiques 

Les détracteurs d'un tel système en critiquent les mêmes traits caractéristiques qui appliquent aux relations amoureuses les pratiques de la société de consommation.

Squash
Vie sentimentale
Séduction